Shalev:
 Meir Shalev
 Sara Marom Shalev
 Zeruya Shalev